Rocky har kan syfta på:
 Rocky (namn) – ett smeknamn och mansnamn från början baserat på helgonet Rochus
 Rocky (film) – första filmen i en serie filmer om boxaren Rocky Balboa från 1976
 Rocky II – en film från 1979
 Rocky III – en film från 1982
 Rocky IV – en film från 1985
 Rocky V – en film från 1990
 Rocky Balboa (film) – en film från 2006
 Rocky Balboa – en filmfigur
  Rocky (datorspel 1987) - datorspel
  Rocky (datorspel 2002) - datorspel
 Rocky (tecknad serie) – en svensk tecknad serie tecknad av Martin Kellerman
 Rocky Raccoon – en Beatles-låt från albumet The Beatles 1968
 The Rocky Horror Picture Show – en film från 1975 med Tim Curry i huvudrollen
 Daihatsu Rocky – en stadsjeep

Personer
 Rocky Graziano (1919–1990), en amerikansk boxare
 Rocky Marciano (1923–1969), en amerikansk boxare (1946-1956)
 The Rock (1972–), artistnamn för en amerikansk skådespelare och fribrottare, se Dwayne Johnson

Fiktiva
 Rocky (Knasen) – en seriefigur i den tecknade serien Knasen
 Rocky (Jönssonligan) – en rollfigur i filmerna om Jönssonligan
 Rocky DeSantos – en figur i TV-serien Power Rangers

Se även
 Rocky Mountains